Первый дивизион Саудовской Аравии по футболу 2005/2006  начался 26 сентября 2005 года и закончился 13 апреля 2006 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Первый дивизион Саудовской Аравии на goalzz.com   
 Первый дивизион Саудовской Аравии на rsssf.com  

2005/2006
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2005 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006